GMD steht für:

 Generalmusikdirektor, siehe Musikdirektor
Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung
 Global Managed Desktop, ein Produkt der DB Systel
 GMD-Forschungszentrum Informationstechnik, eine ehemalige Großforschungseinrichtung
 Google Mobile-Dienste
 Guten Morgen Deutschland, Frühstücksfernsehen des Privatsenders RTL
 Dalasi, eine Währung nach ISO 4217-Code
 Guómíndǎng, Pinyin-Transkription von Kuomintang

Abkürzung